Csehország
 Pertoltice, település a Kutná Hora-i járásban
 Pertoltice, település a Libereci járásban
 Pertoltice pod Ralskem település a Česká Lípa-i járásban